Сёр () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Бон. Население кантона на 2006 год составляло 9211 человек.

Код INSEE кантона — 2134. Всего в кантон Сёр входят 23 коммуны, из них главной коммуной является Сёр.

Коммуны кантона 

 Овиллар-сюр-Сон — население 274 чел.
 Баньо — население 126 чел.
 Боннанконтр — население 368 чел.
 Бусланж — население 57 чел.
 Бруэн — население 394 чел.
 Шамблан — население 492 чел.
 Шивр — население 237 чел.
 Корберон — население 411 чел.
 Коржангу — население 329 чел.
 Гланон — население 193 чел.
 Гробуа-ле-Тише — население 57 чел.
 Жалланж — население 311 чел.
 Лабержман-ле-Сёр — население 896 чел.
 Лабрюйер — население 198 чел.
 Лант — население 231 чел.
 Лешатле — население 204 чел.
 Монмен — население 91 чел.
 Паньи-ла-Виль — население 413 чел.
 Паньи-ле-Шато — население 490 чел.
 Пуйи-сюр-Сон — население 637 чел.
 Сёр — население 2500 чел.
 Тише — население 184 чел.
 Трюньи — население 118 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор